Zlatar kan syfta på:

Bulgarien 

 Zlatar (distrikt), Sjumen, Obsjtina Veliki Preslav,

Kroatien 

 Zlatar, ort, Krapina-Zagorjes län,